Lomaantha är ett släkte av svampar. Lomaantha ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lomaantha